Катастрофа Boeing 727 в Фанранге — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в воскресенье 15 сентября 1974 года, в окрестностях города Фанранг в Южном Вьетнаме.

Угон 
Ле Дык Тан, рейнджер южновьетнамской армии, который недавно был понижен в звании с капитана до лейтенанта за кражу двух автомобилей в Дананге, спокойно прошел контроль в аэропорту. После вылета из международного аэропорта Дананг регулярным рейсом в международный аэропорт Сайгона Таншоннят самолет был угнан Таном при помощи двух гранат. Он потребовал, чтобы самолет летел в Ханой. Пилоты пытались посадить самолет на авиабазе ​​Фанранг, но по неизвестным причинам прервали посадку.

Крушение 
Самолет пролетел мимо посадочных ориентиров и совершил левый разворот, во время которого потерял управление. Вскоре после этого он упал на землю с высоты 300 метров, в результате чего погибли все 75 человек, находившиеся на борту.

Причина 
Несмотря на то, что точная причина остается неясной, было высказано предположение, что угонщик вызвал крушение, взорвав гранаты после того, как пилоты отказались подчиниться его требованиям.

Примечания 

Авиационные происшествия 1974 года
Авиационные происшествия во Вьетнаме
Авиационные происшествия с Boeing 727
Террористические акты 1974 года